Гавиньяно (Италия) — коммуна в Италии, регион Лацио.
 Гавиньяно (Франция) — коммуна во Франции, департамент Верхняя Корсика.